Pittsfield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pittsfield (Illinois)
Pittsfield (Maine)
Pittsfield (Massachusetts)
Pittsfield (New Hampshire)